Николай Степанович Гордеенко (—) — русский учёный и ; действительный статский советник.

Биография 
Родился в Харьковской губернии в многодетной дворянской семье.

Окончил Харьковскую гимназию (1823) и  со степенью кандидата и поступил в Гражданскую палату на должность столоначальника. Имея отличные способности, он быстро продвигался по службе и в 1835 году уже в чине титулярного советника был определён в Канцелярию министра финансов и переведён в Санкт-Петербург.

Закончил службу в чине действительного статского советника и был награждён орденами Св. Анны 2-й степени с императорской короной, Св. Владимира 3-й степени и Св. Станислава 1-й степени, а также знаками отличия беспорочной службы за 15 и 25 лет.

Николай Степанович Гордеенко был женат, в семье было четверо детей: две дочери — Юлия и Екатерина и два сына — Яков и Михаил.

Литература 
 Ласточкина Л. М. Яков Николаевич Гордеенко — учёный, педагог, хранитель музея // Сборник трудов ЦМЖТ «Страницы истории железнодорожного транспорта России». — СПб., 2004.

Выпускники Первой Харьковской гимназии
Действительные статские советники